Adventure Island steht für:
 Adventure Island, James Cooks ursprünglicher Name für Motutunga, unbewohntes Atoll des Tuamotu-Archipels in Französisch-Polynesien
 Adventure Island, eine von vier Inseln der Strawberry Islands, Teil von Gibraltar (Wisconsin), Door County, Wisconsin
 Adventure Island, Insel im Eva Lake,  Northwestern Ontario, Ontario, Kanada
 Adventure Island (Computerspiel), NES-Computerspielreihe
 Adventure Island (Film), US-amerikanischer Film (1947) mit Rhonda Fleming
 Adventure Island (Florida), US-amerikanischer Wasserpark
 Adventure Island (Freizeitpark), britischer Vergnügungspark in Southend-on-Sea, Essex